Proba de spadă masculin la Campionatul Mondial din 2011 s-a desfășurat pe 12 octombrie la Catania, Italia.

Medaliați

Rezultate

Faze finale

Prima jumătate

Prima secțiune

A 2-a secțiune

A 2-a jumătate

A 3-a secțiune

A 4-a secțiune

Referințe
 Tablouri competiționale pe fencingworldwide.com
  Clasament final complet la Federația Internațională de Scrimă 

Campionatul Mondial de Scrimă din 2011